Bicot peut signifier :
 Bicot, adaptation française du comic strip Winnie Winkle de Martin Branner ;
 Bicot, terme péjoratif désignant un Arabe nord-africain ;
 Bicot, terme familier désignant un chevreau.

Notes et références